Little Bighorn pode se referir a:

 Batalha de Little Bighorn, célebre batalha das guerras ameríndias.
 Little Bighorn, rio do Montana, perto do qual a batalha foi travada.
 Condado de Big Horn, no estado do Montana

Desambiguação